Углянка —  топоним в России:
 Углянка — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Углянка — село в Мичуринском районе Тамбовской области, в 2008 г. включено в состав села Старое Хмелевое.
 Углянка — река в Новгородской области.